cyklon – rodzaj cyrkulacji atmosferycznej,
 cyklon tropikalny – inaczej huragan,
 cyklon A – środek trujący, pestycyd,
 cyklon B – środek trujący,
 cyklon – odpylacz cyklonowy.